Никола́й Семёнович Му́хин (25 ноября 1890, Олыкъял, Царевококшайский уезд, Казанская губерния — 11 ноября 1937, Йошкар-Ола, Марийская АССР) — марийский поэт, драматург, переводчик, педагог, член Союза писателей СССР с 1934 года. Считается одним из основоположников национальной марийской поэзии. Участник Первой мировой войны.

Биография 
Родился в семье сельского учителя. По окончании в 1907 году Уньжинской школы пошёл по стопам отца — работал учителем в школе.

Участник Первой мировой войны.

После возвращения из армии снова работал учителем в марийских школах. В 1933 году с отличием окончил Марийский учительский институт. Преподаватель марийского языка и литературы, завуч Моркинского педагогического училища. Автор учебников по марийскому языку для школ, переводчик книг для внеклассного чтения по географии, естествознанию, обществоведению. Участник семинара-совещания авторов национальных учебников в Москве (1931).

Литературное творчество 
Писать начал с 1906 года, первые стихотворения были опубликованы в газете «Ӱжара». В 1919 году отдельной книгой в Казани издал поэму «Илышын ойртышыжо» («Признаки жизни»). Автор сборников стихов «Почеламут» («Стихи»), «Эрык саска» («Плоды свободы»).

Известен и как драматург, автор более 10 пьес: «Ушан дурак» («Умный дурак»), «Кок тул коклаште» («Меж двух огней»), «Ивук» и другие.

Активный и плодотворный переводчик, переводил на родной язык стихи В. Жуковского, А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Рылеева, Н. Некрасова, А. Майкова, И. Никитина, А. Кольцова, И. Сурикова и др., песни «Смело, товарищи, в ногу», «Молодая гвардия», пьесы Л. Толстого, К. Тренёва, А. Островского, рассказы В. Гаршина, Д. Мамина-Сибиряка, романы «Мать» М. Горького, «Чапаев» Д. Фурманова. В свою очередь, его произведения издавались на русском и венгерском языках.

Член Союза писателей СССР с 1934 года.

В марте 1937 года арестован по ложному обвинению в участии в деятельности контрреволюционной троцкистской, националистической, диверсионно-террористической организации, действовавшей на территории Марийской АССР, связанной с финским консульством в Ленинграде и с финской миссией в Москве, репрессирован, расстрелян 11 ноября того же года. Реабилитирован в 1956 году.

Память 
 В честь поэта названа улица в его родной деревне Олыкъял ныне Моркинского района Марий Эл.
 С 1990 года в честь 100-летия со дня рождения поэта на его родине действует Дом-музей Н. С. Мухина. Перед Домом-музеем — памятник-бюст.
 В 1960 году на месте бывшего дома поэта в д. Олыкъял был установлен памятный камень с надписью «Н. С. Мухин».
 В Йошкар-Оле на здании педагогического института, где в 1931—1933 годах учился писатель, установлена мемориальная доска. 
 В 2015 году в рамках Года литературы в Моркинском РЦКиД Республики Марий Эл состоялась Республиканская научно-практическая конференция «Творческое наследие Н. С. Мухина в историко-культурном и образовательном процессе» к 125-летию со дня рождения поэта.

Основные произведения 
Основные произведения Н. Мухина на марийском языке и в переводе на русский язык:

На марийском языке 
 Илышын ойртышыжо: поэма [Признаки жизни]. Казань, 1919. 24 с.
 Аракан осаллыкше: комедий [От неё все качества]. Казань, 1919. 32 с.
 Унгышо деч уш лектеш: драма [В тисках старого быта]. М., 1926. 28 с.
 Почеламут [Стихи]. Йошкар-Ола, 1928. 96 с.
 Эрык саска: ойырен налме почеламут-влак [Плоды свободы: избранные стихи]. М., 1936. 148 с.; Йошкар-Ола, 1962. 88 с.
 Ойырен налме произведений-влак [Избранные произведения]. Йошкар-Ола. 1-ше т.: Ойырен налме почеламут ден поэма-влак. 1965. 204 с.; 2-шо т.: Пьеса-влак, проза, публицистика. 1968. 204 с.
 Ойпого: ойырен налме произведений-влак [Избранное]. Йошкар-Ола, 1990. 272 с.
 Пӱртӱс сем: тӱнгалтыш тунемше-влак [Мелодия природы]. Йошкар-Ола, 1993. 44 с.

В переводе на русский язык 
 Песнь жаворонка; Пахарь; Горе и радость; Раненый солдат: стихи / пер. С. Сомовой // Марийская поэзия. М., 1960. С. 88—94.
 Песнь жаворонка; Пахарь; Горе и радость; Раненый солдат: / пер. С. Сомовой // Соловьиный родник. Йошкар-Ола, 1970. С. 25—28.

Примечания

Литература 
 Краткая литературная энциклопедия. Мухин Николай Семёнович

Ссылки 
 МБУК «Моркинская ЦБС». Николай Мухин
 Николай Мухин (1890—1937)

Поэты СССР
Писатели Марий Эл
Марийские поэты
Переводчики Марий Эл
Переводчики с русского языка
Переводчики поэзии на марийский язык
Переводчики Александра Пушкина
Поэты XX века
Педагоги СССР
Педагоги XX века
Педагоги Марий Эл
Участники Первой мировой войны (Россия)
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Мариеведы
Драматурги XX века
Драматурги СССР
Переводчики XX века
Переводчики СССР
Репрессированные в СССР по признаку национальности
Реабилитированные в СССР